

Località

 Antonivka, villaggio ucraino dell'oblast' di Chmel'nyc'kyj, appartenente al distretto di Chmel'nyc'kyj
 Antonivka, villaggio ucraino dell'oblast' di Volinia, appartenente al distretto di Horochiv
 Antonivka, villaggio ucraino dell'oblast' di Volinia, appartenente al distretto di Luc'k